Canadà: Varennes (Canadà), vila quebequesa de Montérégie
 Alts de França:
 Varennes (Somme), municipi francès de la Somme
 Courtemont-Varennes, municipi francès de l'Aisne  
 Alvèrnia-Roine-Alps:
 Varennes-Saint-Honorat, municipi francès de l'Alt Loira
 Varennes-sur-Allier, municipi francès de l'Allier   
 Varennes-sur-Morge, municipi francès del Puèi Domat  
 Varennes-sur-Tèche, municipi francès de l'Allier   
 Varennes-sur-Usson, municipi francès del Puèi Domat  
 Charbonnières-les-Varennes, municipi francès del Puèi Domat  
 Borgonya-Franc Comtat:
 Varennes (Yonne), municipi francès de Yonne
 Varennes-le-Grand, municipi francès de Saona i Loira  
 Varennes-lès-Mâcon, municipi francès de Saona i Loira  
 Varennes-lès-Narcy, municipi francès de la Nièvre    
 Varennes-Saint-Sauveur, municipi francès de Saona i Loira  
 Varennes-sous-Dun, municipi francès de Saona i Loira 
 Varennes-sur-le-Doubs o Charette-Varennes, municipi francès de Saona i Loira 
 Varennes-Vauzelles, municipi francès de la Nièvre   
 Charette-Varennes, municipi francès de Saona i Loira  
 Saint-Loup-de-Varennes, municipi francès de Saona i Loira  
 Saint-Pierre-de-Varennes, municipi francès de Saona i Loira  
 Gran Est:
 Varennes-en-Argonne, municipi francès del Mosa 
 Arbigny-sous-Varennes, municipi francès de l'Alt Marne  
 Champigny-sous-Varennes, municipi francès de l'Alt Marne  
 Loiret: Varennes-Changy, municipi francès
 Nova Aquitània: 
 Varennes  o Varenas (Dordonya), municipi francès de la Dordonya 
 Varennes (Viena), municipi francès de Viena 
 Occitània:
 Varennes  o Las Varenas, municipi francès de l'Alta Garona
 Varennes  o Varenas (Tarn i Garona), municipi francès de Tarn i Garona
 l'Illa de França:
 Varennes-Jarcy, municipi francès de l'Essonne
 Varennes-sur-Seine, municipi francès de Sena i Marne  
 Indre: Varennes-sur-Fouzon, municipi francès 
 Indre i Loira: Varennes (Indre i Loira), municipi francès
 el País del Loira: Varennes-sur-Loire, municipi francès de Maine i Loira 
 Miscel·lània:  Fugida a Varennes, episodi de la Revolució Francesa en què Lluís XVI i la família reial intentaren fugir, disfressats d'aristòcrates russos